Francq ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes le Francq van Berkhey (auch: Joannes le Franc van Berkhey; 1729–1812), niederländischer Naturforscher, Dichter und Maler
 Philippe Francq (* 1961), belgischer Comiczeichner